Гран-при Германии 2002 года — двенадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2002 года. Прошёл на автодроме Хоккенхаймринг, в Хоккенхайме Германия. Соревнования состоялись 28 июля 2002 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:16,462
 Очередной хет-трик в исполнении Михаэля Шумахера.
 Алекс Йонг не прошёл квалификацию из-за отставания от времени лидера более, чем 107 процентов.
 Последняя гонка команды Эрроуз.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме